2 miejscowości w Polsce:

 Florianowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec
 Florianowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
miejscowości na Białorusi

 Florianowo – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Krypule.